Jens Nilsson – attore svedese
 Jens Nilsson – politico svedese
 Jens Nilssøn – vescovo luterano norvegese